Константінос Караманліс — прем'єр-міністр Греції, засновник партії Нова демократія.
 Костас Караманліс — прем'єр-міністр Греції (до 5 жовтня 2009 року), лідер партії Нова демократія, племінник Константіноса Караманліса.

Грецькі прізвища